Con il termine Marabese si può far riferimento a:
Luciano Marabese, stilista e designer molto noto nel settore motociclistico.
Marabese Design, lo studio di design fondato dallo stesso.